Marcello Camerin (* 8. Juni 1975 in Marburg) ist ein deutscher Autor, Dozent, Musiker und Unternehmer.

Leben 
Nach dem Wirtschaftsabitur im Jahr 1993 gründete er das Unternehmen Camerin, welches er in den nächsten Jahren um weitere Filialen vergrößerte. Im Jahr 2001 erweiterte er die Geschäftstätigkeit und etablierte mit der Camerin-Systemzentrale ein Franchisesystem für italienisches Speiseeis. Mediale Aufmerksamkeit erlangte das Unternehmen u. a. für die Herstellung von Apfelwein-Eis.

2007 wurde Marcello Camerin als Dozent im Bereich Marketing, Personal- und Projektmanagement am Karlsruher Institut für Technik der Betriebsführung berufen. Im selben Jahr folgte die Philipps-Universität Marburg, bei welcher er als Gastdozent am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Abteilung Marketing, tätig ist. Darüber hinaus ist Marcello Camerin Dozent der Business Academy Marburg, dem Steinbeis-Transfer-Institut Marburg der Steinbeis-Hochschule Berlin, der Handelsakademie Hessen-Thüringen sowie der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (Arbeitswissenschaften, Workplace Design). Von der Handwerkskammer Rhein-Main und der Handwerkskammer Magdeburg wurde er in diverse Prüfungsausschüsse berufen.

2010 absolvierte Marcello Camerin eine Trainerausbildung bei der Unternehmensberatung Guder&Partner in Marburg und machte sich in den folgenden Jahren neben seiner Dozententätigkeit als Trainer und Coach selbstständig. Im Jahr 2011 wurde er Fach-Lektor für Unternehmensstrategie und Marketing am Forschungsinstitut für Technik der Betriebsführung, in welchem er darüber hinaus als Dozent für Wertschöpfungsmanagement und Innovationsmanagement tätig ist. Im darauf folgenden Jahr absolvierte er eine Ausbildung als Quality Management System-Auditor / QMA-TÜV bei der TÜV Süd Akademie.

2015 schloss er nach seinem vorherigen Studium zum Betriebswirt an der Bildungsakademie Frankfurt sein wirtschaftswissenschaftliches Masterstudium mit Auszeichnung an der Hochschule Ludwigshafen mit den Schwerpunkten Projektmanagement, Marketing, Personalmanagement und Wirtschaftsethik ab. Die Systematische Gestaltung von (Kunden-)Dienstleistungen mit vor allem sozial-wissenschaftlichen Fragen von Marcello Camerin war ein Thema für das Zukunftsfeld „Innovative Arbeitswelt“ der HIGHTECH-Strategie der Bundesregierung.

2016 veröffentlichte Camerin das Buch Mit Dienstleistungen wachsen: Wie Sie mit der 5-Schritte-Methodik die Wettbewerbsposition Ihres Unternehmens spürbar verbessern. Darüber hinaus wurde er im selben Jahr vom BMBF als Gutachter für „Technikbasierte Dienstleistungssysteme“ berufen.

2017 wurde Marcello Camerin, nach der Ernennung zum Oberleutnant d.R. im Juni 2013, mit dem Offiziersdienstgrad Hauptmann des Heeres der Bundeswehr in die Laufbahn der Offiziere der Reserve eingestellt. Verwendung: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr – Abtl. Finanzen und Controlling. 2019 folgte er dem Ruf des ehemaligen Inspekteur des Heeres und heutigen Befehlshaber des Allied Joint Forces Command der NATO in Brunsmark Jörg Vollmer in das Kommando Heer; Verwendung: Zentrale Angelegenheiten/Controlling.

Im Laufe seiner Arbeit hat Marcello Camerin diverse Aphorismen verfasst, darunter u. a. „Bildung ist des Menschen geistiges Immunsystem“, "Wahre Persönlichkeit zeigt sich darin, wie wir Menschen behandeln, die „nichts für uns“ tun können" oder auch "Intellektuelle Stagnation zeugt nicht nur von Trägheit, nein, sie ist schlichtweg unattraktiv".

Branchenübergreifend bietet Marcello Camerin für Führungskräfte und Mitarbeiter Vorträge und Seminare zu den Themen Leitbild-Entwicklungen, Motivation und Erfolgsstrategien an. Als Keynotespeaker, Berater und Coach liegt sein Fokus auf den Themenfeldern Unternehmensführung /-strategie, Service Engineering, Human Development und Projekt-Marketing.

Soziales Engagement 
2010–2012 war Marcello Camerin Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjunioren Marburg. Darüber hinaus engagiert er sich ehrenamtlich für das Jugendbildungswerk der Stadt Marburg im Patenschaftsprojekt „Alt hilf Jung“.

2012 gründete Marcello Camerin auf Initiative von Brigadegeneral Volker Bescht zusammen mit Oberstleutnant Frank Hille den gemeinnützigen Förderverein Division schnelle Kräfte e.V. und ist seither stellvertretender Vorsitzender.

Auszeichnungen 
2003 wurde Marcello Camerin für seine Marketingstrategien vom Hessischen Wirtschaftsminister mit dem Preis für Branchenbezogene E-Business-Lösungen ausgezeichnet.

2008 erhielt er eine Auszeichnung im Bereich „Systematische Dienstleistungsgestaltung“ für das Projekt „Service Engineering - Innovationstreiber in KMU“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Im Jahr 2012 wurde Marcello Camerin für das dreijährige Forschungsprojekt ProDik (Integriertes Produktivitätsmanagement für Dienstleistungen in kleinen und Mittleren Unternehmen), welches unter anderem vom BMBF gefördert wurde, ausgezeichnet.

2013 wurde die Systemzentrale Camerin als „Unternehmen des Monats“ für beispielhaftes soziales Engagement von der Hessischen Landesregierung ausgezeichnet.

2015 erhielt er den Hessischen Landespreis für die beispielhafte Beschäftigung und Integration schwerbehinderter Menschen.

Künstlerisches Engagement 
Parallel zu seiner Unternehmertätigkeit betätigt sich Camerin künstlerisch unter dem Namen „Marcello“. Er produzierte 2004 die CD „endless love“ mit 20 von ihm auf dem Piano vorgetragenen Liebesliedern und 2016 – nun am Schlagzeug in Begleitung einer Band – das Werk „Frankfurt Hotel“, wieder mit 20 Liebesliedern.

Veröffentlichungen 
 Marcello Camerin: Mit Dienstleistungen wachsen: Wie Sie mit der 5-Schritte-Methodik die Wettbewerbsposition Ihres Unternehmens spürbar verbessern, Springer-Gabler, Wiesbaden, 2016.
 Marcello: Endless love. 20 great lovesongs; instrumental piano versions, Martin Pfeiffer, Lollar 2004.

Weblinks 
 Offizielle Website als Unternehmer
 Offizielle Website als Musiker
 Veröffentlichungen von Marcello Camerin im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

Einzelnachweise 

Autor
Person (Landkreis Marburg-Biedenkopf)
Deutscher
Geboren 1975
Mann